Centraal Joods Overleg
Chinese Jongeren Organisatie